Нью-Йорк, Нью-Йорк, обычно относится к городу Нью-Йорк в штате Нью-Йорк.

Нью-Йорк, Нью-Йорк:

 Нью-Йорк, Нью-Йорк — запись в англоязычных источниках, означающая город Нью-Йорк в штате Нью-Йорк в США.
 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» () — музыкальный фильм, США, 1977 год. Режиссёр — Мартин Скорсезе.
 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» — центральная музыкальная тема и песня из одноимённого фильма Скорсезе, наибольшую известность позже получившая в исполнении Фрэнка Синатры.
 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» () — трагикомедия, США, 2008 год. Режиссёр — Чарли Кауфман.
 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» — гостиница-казино и развлекательный комплекс в Лас-Вегасе.
 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» — авторская программа Александра Гордона, выходившая в 1994—2000 годах на телеканале ТВ-6.